Bia (mitologia) — titânide da mitologia grega
 Bia (série de televisão)
 Bia e Branca Feres, atletas brasileiras de nado sincronizado.

Geografia 
 Rio Bia — rio que atravessa Gana e Costa do Marfim

Zoologia 
 Bia actorion e Bia peruana — espécies de borboletas da Amazônia

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos